Leyre può riferirsi a:
Eyre (fiume), altro nome del fiume francese Eyre
Sierra de Leyre, catena montuosa di Spagna
Monastero de Leyre (o di Leir)e, nell'omonima sierra, presso Yesa, nella Navarra spagnola.